Eppelsheim steht für:
 Benedikt Eppelsheim Blasinstrumente, Hersteller von Holzblasinstrumenten
 Eppelsheim, rheinhessische Ortsgemeinde
 Eppelsheim-Formation, lithostratigraphische Gesteinseinheit 

Eppelsheim ist der Nachname folgender Personen:
 Eduard Eppelsheim (1837–1896), deutscher Arzt und Entomologe. Bruder von Friedrich Eppelsheim.
 Friedrich Eppelsheim (1833–1899), deutscher Landrichter und Entomologe.Bruder von  Eduard Eppelsheim.
Siehe auch:
 Eppelheim
 Eppelsheimer